Miřetice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Miřetice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Miřetice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice